Harka steht für:

 Harka (Militär), das Reisekönigstum der Sultane
 Harka (Ungarn), Gemeinde in Ungarn
Harka, das erste Buch in der Buchreihe Die Söhne der Großen Bärin von Liselotte Welskopf-Henrich